Bylo nás pět má více významů.

 Bylo nás pět (román) – román Karla Poláčka,
 Bylo nás pět (seriál) – seriál Karla Smyczka natočený na námět tohoto románu.

v hudbě
 Bylo nás pět (bluegrass) – bluegrassová hudební skupina,
 Bylo nás 5 (skupina) – hudební skupina.